Anders Cederström kan syfta på bland andra:

Anders Cederström (understallmästare) (1778–1832), friherre och riksdagsman
Anders Cederström i Beatelund (1805–1885), friherre och riksdagsman
Anders Cederström i Sanda (1834–1894), friherre och riksdagsman